Singlet (kwantummechanica)
 Onderhemd, ook wel singlet genoemd

Zie ook
 Singletzuurstof, een aangeslagen toestand van dizuurstof